Василий Николаевич Волков:
* Волков, Василий Николаевич (1931—2014) — советский и российский композитор.
 Волков, Василий Николаевич (1931—1998) — Герой Социалистического Труда.